Camps kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Camps-la-Source, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Camps-en-Amiénois, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,